Субійя (масубійя, басубійя, есісубія, супйа, чіквахане) — народ групи банту у Південній Африці.

Розселення, чисельність і мова 
Люди субійя проживають на крайньому півдні Замбії (5,5 тис. осіб, згідно з переписом 1969 року) і прикордонні з Ботсваною (12 тис. осіб) та Намібією (5,9 тис. чоосібловік).

Загальна чисельність у наш час — бл. 30 тис. осіб (оцінка).

Мова субійя — чіквахане належить до центральної групи мов банту. Зараз мовою субійя розмовляють деякі сусідні менші етнічні спільноти.

Дані про історію та релігію 
Народ субійя є маловивченим. З етнічної історії відомо, що аж до кінця XIX століття субійя перебували під впливом королів лозі.

Субійя сповідують традиційну релігію (культ предків, анімізм), також є християни.

Народи Замбії
Народи банту